Spiegel («espejo» en alemán y neerlandés) puede referirse a:
 Der Spiegel, periódico alemán.
 Spiegel, empresa estadounidense de venta por catálogo.
 Spiegel-Verlag, editora alemana.
 Spike Spiegel, protagonista del anime Cowboy Bebop.